Герб Се́днева — официальный геральдический символ посёлка Седнев Черниговской области.

Современный герб был принят 22 августа 2006 года. На лазурном поле помещена серебряная каменица, над ней — рука в серебряных доспехах, держащая воздетую саблю. Между рукой и саблей расположен золотой лапчатый крест. Геральдический щит обрамлён декоративным картушем и покрыт серебряной городской короной с тремя башенками. Изображения руки с саблей и креста использовались на гербе Лизогубов, родовое поместье которых находилось в Седневе.

Первый известный символ Седнева встречается на печати 1691 года: кавалерский крест с сиянием, над ним — две шестиугольные звезды, внизу — полумесяц. Щит окаймлён фрагментами бароккового картуша. Печать сотенной канцелярии, которая использовалась с 1747 по 1781 год, имеет другой рисунок: в покрытом короной барокковом картуше расположена птица (вероятно, лебедь или гусь). Изображение птицы может происходить из польского дворянского герба «Лабэндзь» или «Папарона», который мог принадлежать представителю сотенной старшины Седнева.

Примечания 

Гербы городов Черниговской области
Гербы с городскими коронами
Гербы с изображением крепости
Гербы с изображением руки, держащей саблю